Niemcy:
 Heinsberg – dzielnica gminy Kirchhundem w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Olpe
 Heinsberg – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Heinsberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Heinsberg

Osoby:
 Volker Heinsberg – niemiecki dyplomata

Inne:
 Heinsberg – państwo